I tre cavalieri di Spagna
 La leggenda dei tre cavalieri